

Geografia 
 Staller Sattel – nome tedesco del Passo Stalle, valico delle Alpi centrali fra Austria (Sankt Jakob in Defereggen) e Italia (Rasun Anterselva)

Persone 
 Ilona Staller (1951) – ex attrice pornografica, cantante e politica ungherese naturalizzata italiana

Pagine correlate 
 Stallehr – comune austriaco nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)